Mecze Mistrzostw Świata w grupie C odbywały się w dniach 16, 21 oraz 26 czerwca.

Dwie najlepsze drużyny z grupy C (Francja i Dania) w 1/8 finału spotkały się z zespołami z grupy D (Chorwacja i Argentyna).

Tabela 

Legenda:
 Pkt – liczba punktów
 M – liczba meczów
 W – wygrane
 R – remisy
 P – porażki
 Br+ – bramki zdobyte
 Br− – bramki stracone
 +/− – różnica bramek

Mecze

Francja – Australia 

 Piłkarz meczu:
  Antoine Griezmann

Peru – Dania 

 Piłkarz meczu:
  Kasper  Schmeichel

Dania – Australia 

 Piłkarz meczu:
  Christian Eriksen

Francja – Peru 

 Piłkarz meczu:
  Kylian Mbappé

Dania – Francja 

 Piłkarz meczu:
  N’Golo Kanté

Australia – Peru 

 Piłkarz meczu:
  André Carrillo

Linki zewnętrzne 
 FIFA: Grupa C Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2018 

Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2018